North Middletown podría referirse a dos poblaciones estadounidenses:

  North Middletown (Kentucky); o
  North Middletown (Nueva Jersey).